Села:
 Зяньківці — Вінницька область, Немирівський район
 Зяньківці — Хмельницька область, Деражнянський район